Neinhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Neinhaus (1888–1965), deutscher Jurist und Politiker
 Tillmann Neinhaus (* 1941), Regionalpolitiker im Ruhrgebiet